Río Tigre puede referirse a:

 Río Tigre (Argentina), un río argentino que desemboca en el río Paraná.
 Río Tigre (Marañón), el río ecuato-peruano que desemboca en el río Marañon.
 Río Engaño/Tigre, que cruza la frontera internacional entre la Provincia de Chubut y la Región de Los Lagos, entre Chile y Argentina. También es llamado "río El Salto" en Chile.
 Río Tigre (Puelo), un afluente de la margen sur del río Puelo en la Región de Los Lagos, Chile.